Das Las Vegas Desert Classic 2007 war ein Majorturnier, das von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet wurde. Austragungsort war das Mandalay Bay Resort and Casino in Paradise. Es war die sechste Auflage des Turniers und fand vom 3. bis 8. Juli statt.

Teilnahmeberechtigt waren neben den besten Spielern der PDC Order of Merit nordamerikanische Qualifikanten und die Sieger zweier Qualifikationsturniere. Sieger wurde erstmals der Niederländer Raymond van Barneveld.

Preisgeld

Teilnehmer 
Plätze 1–12 der PDC Order of Merit
  Phil Taylor
  Raymond van Barneveld
  Colin Lloyd
  Peter Manley
  Terry Jenkins
  Dennis Priestley
  Adrian Lewis
  Wayne Mardle
  Roland Scholten
  Andy Hamilton
  James Wade
  John Part

Nordamerikanische Qualifikanten
  Darin Young
  Gary Mawson
  John Kuczynski
  Gerry Convery

Sieger der beiden Qualifikationsturniere
  Steve Beaton
  Dennis Smith
  Andy Smith
  Wes Newton
  Steve Smith
  Steve Maish
  Kevin Painter
  Colin Osborne
  Mervyn King
  Ray Carver
  Alan Tabern
  Mark Dudbridge
  John Ferrell
  Tony Eccles
  Stuart Holden
  Vincent van der Voort

Turnierverlauf

Weblinks 
 
 Las Vegas Desert Classic 2007 bei mastercaller180.de
 Las Vegas Desert Classic 2007 Statistik bei darts1.de

Einzelnachweise 

2007
Las Vegas Desert Classic